

Anno 
 648 o 648 a.C.

Codici 
 648 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Winer Observatory, presso Sonoita, nella Contea di Santa Cruz, in Arizona

Matematica 
 648 – numero